Situationismus steht für:

 das Konzept der Situationistischen Internationalen
 ein Denkmodell der Psychologie, als Antonym zu Personismus